Христианская наука (; )

 Христианская наука, или наука о богослужении православной церкви, — литургика.
 «Христианская наука, или Основания святой герменевтики и церковного красноречия» (Киев, 1835) — перевод сочинений Святого Августина (354—430).
 Христианская наука — религиозное учение, основанное в 1866 году Мэри Бейкер Эдди (США).
 «Христианская наука» (1903) — сатирический опус Марка Твена, критика «Христианской науки» Мэри Бэйкер Эдди.

См. также 
 Христианское богословие
 Христианская каббала | Христианский мистицизм
 Антропософия
 «Наука и религия»